Jaroslav ze Šternberka nebo Jaroslav ze Sternbergu, případně Jaroslav Sternberg může být příslušník šlechtického rodu Šternberků (chronologicky):

 Jaroslav ze Šternberka (1220–1287), fiktivní postava
 Jaroslav I. ze Šternberka (uváděn 1267–1290), zakladatel konopišťské větve, bítovský purkrabí, nejvyšší číšník, patrně stavitel hradu Šternberk na střední Moravě
 Jaroslav ze Šternberka a Hoštejna († 1359), moravská větev, syn Zdeslava ze Šternberka († 1323)
 Jaroslav III. ze Šternberka († 1377–1380), konopišťská větev, syn Zdeňka (Zdeslava IV.) ze Šternberka († 1343)
 Jaroslav ze Šternberka († 1405), konopišťská větev, syn Jaroslava III. ze Šternberka († 1377–1380), manžel Kateřiny z Vlašimi
 Jaroslav ze Šternberka († asi 1415), holická větev, syn Smila ze Šternberka (zmiňován 1375–1390)
 Jaroslav ze Šternberka a Veselí († 1420), konopišťská větev, syn Jaroslava ze Šternberka († 1405), padl v bitvě u Vyšehradu
 Jaroslav III. ze Šternberka († 1492), konopišťská větev, syn Zdeňka ze Šternberka († 1476), zemský hejtman v Lužici 
 Jaroslav III ze Šternberka († 1530–1535), konopišťská větev, syn Jana II. ze Šternberka († 1528)
 Jaroslav Volf ze Šternberka (zavražděn 1635), konopišťská větev, syn Adama II. ze Šternberka († 1623), hejtman prácheňského kraje
 Jaroslav Ignác ze Šternberka (1643–1709), holická větev, syn Václava Jiřího Holického ze Šternberka († 1682), litoměřický biskup (1676–1709)
 Jaroslav ze Šternberka (1809–1874), Leopoldova linie konopišťské větve, syn Leopolda I. (Josefa Leopolda) ze Šternberka († 1858), člen rakouské Panské sněmovny, poslanec Českého zemského sněmu, majitel statků Častolovice a Zásmuky
 Jaroslav Leopold ze Šternberka (1864–1891), Leopoldova linie konopišťské větve, syn Leopolda Mořice ze Šternberka (1811–1899), c. k. komoří, poručík v záloze
 Jaroslav ze Šternberka (1900–1943), Leopoldova linie konopišťské větve, syn Leopolda III. ze Šternberka (1865–1937), majitel statků Malenovice a Pohořelice

Související články 
 Šternberkové (podle rodinou přijatého úzu Sternbergové)